Hrvatska:
 Tomići (Vrbovsko), gradsko naselje Vrbovskog

Crna Gora:
 Tomići (Bar, Crna Gora), naselje u općini Bar
 Tomići (Cetinje, Crna Gora), naselje u općini Cetinje